Osiedle Adama Asnyka (Kalisz)
 Osiedle Asnyka (Legnica)